Scotto puede hacer referencia a:

Anthony M. Scotto, criminal estadounidense.
Aubrey Scotto, director de cine estadounidense.
Carolina Scotto, profesora de historia y doctora en filosofía argentina.
Darío Scotto, futbolista argentino.
Daniel Scotto, analista financiero estadounidense.
Martin  Scotto, dirigente estudiantil y abogado defensor de los DDHH y de los animales de Argentina.
Renata Scotto, soprano italiana.
Rosanna Scotto, presentadora de noticias estadounidense.
Scotto, trovador del siglo XIII.
Scotto; apodo de Scott Allen Miller, hombre de radio estadounidense.
Vincent Scotto, compositor francés.